Крапивинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Крапивинка — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Крапивинка — деревня в Псковском районе Псковской области.

См. также 
 Крапивенка